

Arte 
 Sepolcro Passalacqua – opera dell'architetto Antonio Rinaldi
 Villa Lucini Passalacqua – villa di Moltrasio in provincia di Como, residenza dei Lucini Passalacqua

Persone 
 Armando Passalacqua – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Azzo Passalacqua – generale italiano
 Giuseppe Passalacqua – militare italiano
 Joseph Passalacqua – egittologo italiano
 Pietro Passalacqua – architetto italiano
 Pino Passalacqua – regista e sceneggiatore italiano
 Sileno Passalacqua – calciatore italiano
 Ubaldo Passalacqua – calciatore italiano
 Ugo Passalacqua – militare italiano
 Vittorio Passalacqua – politico italiano

Altro 
 S. Passalacqua S.p.A. – azienda italiana produttrice di caffè
 Passalacqua Spedizioni Ragusa – squadra di pallacanestro femminile